Europamesterskabet i badminton for mixed hold 2009 er det 20. EM i badminton for mixed hold, og mesterskabet arrangeres af Badminton Europe. Turneringen har deltagelse af 32 hold og spilles i Liverpool Echo Arena i Liverpool, Storbritannien i perioden 10. – 15. februar 2009. Det er første gang, at mesterskabet ikke afvikles i umiddelbar tilknytning til det individulle EM.

Mesterskabet blev vundet af Danmark, som i finalen besejrede England med 3-2 efter at have været bagud med 0-2 efter finalens to første kampe. Det var Danmarks 13. EM-titel for mixed hold og den ottende titel i træk siden 1996. England vandt sølv for ottende gang og anden gang i træk.

Resultater 
Hver holdkamp består af fem kampe: en herresingle, en herredouble, en damesingle, en damedouble og en mixeddouble.

Indledende runde 
De 32 hold er inddelt i otte grupper med fire hold, som spiller holdkampe alle-mod-alle. De otte gruppevindere går videre til kvartfinalerne.

Slutspil

Kilder / eksterne henvisninger 
European Badminton Championships, Team|Liverpool 2009  
Tournamentsoftware.com – European Mixed Team Championships 2009 

2009
Badminton i 2009